Эван Хаффман (, род. 7 января 1990 года в Элк-Грове, США) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за проконтинентальную команду «». Чемпион США среди андеров 2012 года в индивидуальной гонке.

Достижения 

 2011
 3-й Чемпионат США U23 в групповой гонке
 2012
 1-й  Чемпионат США U23 в индивид. гонке
 1-й Этап 3 Тур Гилы
 2015
 Вуэльта Индепенсия Насиональ
 1-й  Горная классификация
 1-й Этап 3
 2016
 1-й  Гран-при North Star
 1-й Этап 3
 1-й  Горная классификация Тур Калифорнии
 3-й Тур Альберты
 1-й Этап 3
 3-й Каскейд Классик
 3-й Уинстон-Сейлем Классик
 2017
 1-й  Тур Альберты
 1-й Этап 1
 1-й  Тур Гилы
 1-й Этап 3 (ИГ)
 1-й Этап 4 & 7 Тур Калифорнии
 3-й Каскейд Классик
 1-й Этап 2 (ИГ)

Ссылки 
 Хаффман, Эван на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики США